Мартин Якш (; род. 6 сентября 1986 года, Пльзень) — чешский лыжник, призёр Олимпийских игр, победитель этапа Кубка мира. Специалист как в стайерских дистанциях, так и в спринте.

В Кубке мира Мартин Якш дебютировал в 2005 году, в декабре 2007 года одержал свою единственную победу на этапе мирового кубка в эстафете. Кроме победы, имеет на своем счету одно призовых места в эстафете и одно попадание в тройку в личных соревнованиях.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере завоевал бронзу в эстафете, в остальных гонках показал следующие результаты: 15 км свободным ходом — 29 место, дуатлон 15+15 км — 27 место.

Принимал участие в двух чемпионатах мира, лучшие достижение — 11 место в эстафете, в личных соревнованиях не поднимался выше 22 места.

Использует лыжи производства фирмы Atomic.

Личная жизнь 
Холост, кроме чешского владеет английским и немецким языками.

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт  

Лыжники Чехии
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года